Kukan steht für:

 Kukan, US-amerikanischer Dokumentarfilm von 1941

Kukan ist der Familienname folgender Personen:

 Dean Kukan (* 1993), Schweizer Eishockeyspieler
 Eduard Kukan (1939–2022), slowakischer Politiker

Kukan (tsch. Kokonín) war der deutsche Name von zwei heutigen Ortsteilen der Stadt Jablonec nad Nisou:

 Oberkukan (Horní Kokonín)
 Unterkukan (Dolní Kokonín)

 
Kukań ist der Name von zwei Ortschaften in der Woiwodschaft Westpommern in Polen:

 Kukań (Gryfice), deutsch Kukahn, Dorf in der Gmina Gryfice
 Kukań (Kamień Pomorski), deutsch Ludwigsbau, Dorf in der Gmina Kamień Pomorski